Керамика Изника () — вид декоративно-прикладного искусства, связанный с производством широкого спектра художественных и утилитарных керамических изделий в турецком городе Изник (преимущественно османского периода).

История 
Керамическое производство в Изнике (бывший византийский город Никея) сложилось по крайней мере в последней четверти XV века.

Становление большого керамического центра в Изнике соответствовало, прежде всего, потребностям монументального зодчества — оформление интерьеров мечетей и дворцов быстрорастущих городов Османского государства, и, в первую очередь, Стамбула. В период наивысшего подъёма и расцвета Османского государства, его быстрого территориального расширения и соответствующего роста богатства её элиты, немногочисленные керамические мастерские Малой Азии уже не могли обеспечить возрастающий спрос на плитку. Объективными факторами развития крупного производства керамики, прежде всего, строительной, в Изнике были:

 наличие мощной сырьевой базы (высококачественной белой глины);
 постоянно растущий спрос на подобные изделия;
 относительная близость к столице — главного заказчика и потребителя продукции.

В результате в мастерских Изника была разработана технология изготовления керамической продукции из мягкой силикатного формовочной массы белого или розового цвета, покрытой прозрачной бесцветной свинцово-щелочной глазурью.

Отличительной чертой этой области ремесла стало формирование и развитие искусства миниатюрной живописи на керамических изделиях, которые позволили перейти к построению панно и сюжетных произведений, украсить многочисленные мечети и дворцы. Классическим примером дворцового интерьера является комплекс Топкапы в Стамбуле, воплотивший лучшие традиции и стили художественной керамики Изника.

Строительная керамика быстро завоевала господствующее положение в керамическом производстве — по отношению к ней на государственном уровне проводилась политика протекционизма. Посуда, таким образом, рассматривалась как побочный вид изделий. Тем не менее, она предназначалась для потребления в среде высших кругов османского общества и носил элитарный характер.

Типология 
Исследователь турецкой керамики А. Лейн выделяет три типологические образцы изникской керамики, связанные с её хронологическим развитием.

 Изник I («Авраам с Кютахьи», 1490—1525). Преобладает сине-белая цветовая гамма, ощутимы среднеазиатские и китайские влияния.
 Изник II («Дамаск», 1525—1525). Расширяется цветовое исполнение — добавляются оливково-зелёный, светло-розовый, пурпурный, коричневый и серый цвета. Изображения становятся крупными и мощными, содержащие розы, тюльпаны, гвоздики, гранаты, перистые листья и деревья. Широко используются арабески.
 Изник III («Родос», 1525—1700). Отличалась высоким качеством продукции, с использованием поливы и подполивьяной росписи по белой глине. Здесь интенсивно используется чёрный контур изображений, в то же время вводятся яркие мёдно-зелёный, ультрамариново-голубой и томатно-красного цвета. Часто используются изображения всех видов анималистических мотивов, фантастических существ, таких как гарпии и драконы, корабли и другие плавательные средства, а также геометрические мотивы.

Окончательно мануфактура прекратила существование в конце XVIII века. В современной Турции керамический центр Изника и его мастерской работают по тем же технологиям, что и средневековые мастера, в значительной мере насыщая туристическую отрасль турецкой экономики.

Импорт керамики 
Керамика Изника распространялась как по территории Османской империи, так и далеко за её пределами. В Египте и Северной Африке использовались изразцы Изника. Основным пунктом ввоза изникских изделий в Италию была Венеция, где оседала значительная часть импорта. Кроме того, турецкие и итальянские купцы завозили посуду в Англию, Голландию и Германию. Большее распространение эта керамика в основном посуда, приобрела в османских провинциях на территории современных Румынии, Болгарии и Венгрии. В Крыму, Приазовье и на Кавказе находки изникской посуды также являются частыми. Импортировалась такая керамика и в Москву.

Образцы изникской посуды были найдены в Киеве на территории Михайловского Златоверхого монастыря и других монастырских зданий неподалеку от Печерской лавры, где она была в употреблении представителей высших слоёв духовенства .

Примечания

Литература 
 Миллер Ю. А. 1972. Художественная керамика Турции. — Ленинград: Аврора. — 184 с.

Ссылки 

 Iznik classics 
 İznik Vakfı Güncel 

История керамики
Виды керамики
Виды декоративно-прикладного искусства по алфавиту
Декоративно-прикладное искусство Турции
Исламская культура
Изник